L'appellation « poney de sport » peut faire référence à :
 le poney de sport danois ;
 le poney de sport slovaque ;
 le poney de sport tchèque.
 le poney de sport nord-américain.

Voir aussi 

 
 Cheval de sport